Fröman ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Fröman (* 1950), schwedischer Badmintonspieler
 Nanny Fröman (1922–2013), schwedische Physikerin

Siehe auch:
 Froman